Дюпо́р () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюпор, Адриен (1759—1798) — деятель французской революции, член Клуба фельянов. 
  (1762—1832) — адвокат, депутат Национального конвента 
 Дюпор, Жан-Луи (1749—1819) — виолончелист и композитор, младший брат и ученик Ж.-П. Дюпора 
 Виолончель Дюпора — инструмент работы Страдивари, принадлежавший Дюпору, Франкомму и Ростроповичу. 
 Дюпор, Жан-Пьер (1741—1818) — виолончелист, композитор и педагог, брат Ж.-Л. Дюпора. 
  (1749—1820) — торговец тканями, владелец мануфактур  по производству набивного хлопка. 
 Дюпор, Луи (1781—1853) — артист балета, балетмейстер и педагог, имевший большой успех в Европе и России.
 Дюпор, Пьер-Жорж (1864—1939) — генерал, участник Первой мировой войны.